Municipio de South Branch puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de South Branch (condado de Crawford, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de South Branch (condado de Wexford, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Wexford.
 Municipio de South Branch (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Watonwan.
 Municipio de South Branch (Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Nance.